Kompienga steht für:

 Kompienga (Burkina Faso), Ort in Burkina Faso
 Kompienga (Fluss), alternativer Name des Oualé Flusses in Burkina Faso
 Kompienga (Provinz), Provinz in Burkina Faso
 Kompienga-Stausee, See in Burkina Faso